Termin FL ima više značenja.

 Florida, američka država
 FL Studio, softver